Namasector (Намасектор — „намски резач”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Prionogalidae, који је у периоду раног миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Опис 
Врста Namasector soriae је по исхрани била мали месојед, а по изгледу и величини је била слична малој ласици.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Namasector.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст рода Namasector унутар породице Prionogalidae

Види још 
 Класификација сисара
 Prionogalidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке